Casbah – tipo di costruzione (fortezza o cittadella) nell'antico mondo arabo
 Casbah – EP di Tony Cercola del 1992
 Casbah – comune dell'Algeria
 Casbah – film di John Berry del 1948